Pimsleur può riferirsi a cose e persone divers:

Paul Pimsleur – ricercatore di linguistica applicata
Il sistema d'apprendimento linguistico Pimsleur, da lui sviluppato